Список ссавців Сан-Томе і Принсіпі містить перелік видів ссавців, записаних на території Сан-Томе і Принсіпі. У список не включені свійські тварини, регіонально зниклі та види присутність яких непевна.

Із 30 зазначених в таблиці видів, 4 перебуває під загрозою вимирання, 1 є уразливим, 2 — близькі до загрозливого стану, для оцінки статусу 6 видів даних недостатньо.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на  вебсайті МСОП

Сан-Томе і Принсіпі
Фауна Сан-Томе і Принсіпі